Streichenberg bezeichnet folgende Objekte oder Personen:

Geografische Objekte:
Streichenberg, eine Kuppe der Damshäuser Kuppen

Bauwerke:
Burg Streichenberg, eine Burg mit gleichnamiger Gemarkung bei Gemmingen-Stebbach in Baden-Württemberg

Personen:
August Julius Streichenberg (1814–1878), deutscher Bildhauer